MME steht für:

 Madame (Mme), die Anrede einer Frau, siehe Mademoiselle
 VEB Mikroelektronik „Karl Marx“ Erfurt, siehe Kombinat Mikroelektronik Erfurt
 Märkische Museums-Eisenbahn, Betreiber der Sauerländer Kleinbahn
 Ministerium für Bergbau und Energie (Namibia),  Bergbau- und Energieministerium von Namibia
 Multimomentexponator
 ein Film- und Fernsehproduktionsunternehmen, siehe All3Media
 Mobility Management Entity, ein LTE-Netzwerkelement
 Master of Medical Education (akademischer Studienabschluss)
 Monumentos de la Música Española
 eine Audioschnittstelle von Microsoft, die Windows Multimedia Extensions, siehe Windows 3.0
 Mitsubishi Motors Europe
 Master of Medical Education, ein Studiengang zur Lehre in der Medizin

MME